Trung Hòa (Đồng Nai)
 Trung Hòa (Tiền Giang)
 Trung Hòa (Hưng Yên)
 Trung Hòa (Bắc Kạn)
 Trung Hòa (Tuyên Quang)
 Trung Hòa (Hòa Bình)
 Trung Hòa (Hanoi)